Arvid Gumælius kan avse:

Arvid Gumælius (1833-1908)
Arvid S:son Gumælius (1867-1944)
Arvid Gumælius (1874-1960)

Se även
Gumælius